Vestre Ringgade er et anvendt dansk vejnavn og referer bl.a. til følgende:

 Vestre Ringgade (Aarhus)
 Vestre Ringgade (Kolding)